Дигидрофосфат бария — неорганическое соединение, 
кислая соль металла бария и ортофосфорной кислоты с формулой Ba(HPO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие избытка фосфорной кислоты на гидроксид бария Ba(OH)_2 + 2H_3PO_4 = Ba(H_2PO_4)_2 + 2H_2O } но этот способ не единственный

Физические свойства 
Дигидрофосфат бария образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Ba(HPO)•0,5HO.

Литература 
 
 

Соли бария
бария
Соединения бария по алфавиту
Кислые соли